Monni bezeichnet:
 Monni (Band), südkoreanische Rockband

Monni ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Monni (1985–1979), italienischer Jurist und Politiker
 Carlo Monni (1943–2013), italienischer Schauspieler
 Manuel Monni (* 1984), italienischer Motorradrennfahrer
 Pietro Monni-Serra (1852–1922), italienischer Dichter und Politiker